Палапа — может означать:

  — серия спутников связи.
 Palapa A1
 
 
 
  (запущен 29 марта 1987 года)
  (запущен 13 апреля 1990 года)
 
 
 
 
  — филиппинская приправа, происходящая из народа Маранао.
 Палапа — вид хижины.
 Палапа — вид фруктов на Архипелаге.

Топоним 
  — столичный район в провинции Западная Суматра.

Населённые пункты 
  — административная деревня в Индонезии; провинция Лампунг, западная часть страны, 200 км к северо-западу от столицы Джакарты.
  — деревня в Мексике; муниципалитет , штат Веракрус, юго-восточная часть страны, 240 км к востоку от столицы Мехико.
  — деревня в Мексике; штат Герреро, муниципалитет Арселия.

См. также 
  — историческая клятва Гаджи Мада.
  — национальная волоконно-оптическая сеть Индонезии.